Аманква () — ганская фамилия. Известные носители:

 Аманква, Форсон (род. 2002) — ганский футболист, полузащитник.
 Аманква, Фрэнк (род. 1971) — ганский футболист, защитник.